Белавичи  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Белавичи — деревня, Коссовский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область
 Белавичи — деревня, Зарудавьевский сельсовет, Мостовский район, Гродненская область
 Белавичи — деревня, Дмитровичский сельсовет, Березинский район, Минская область